Il existe une rue nommée « Rue Gustave-Courbet » dans plusieurs villes :
 Paris
 Toulouse